Кубан може да се отнася за:
 Кубан – географско-исторически регион в Южна Русия, прилежащ на р. Кубан;
 Кубан – река (870 км) в Северен Кавказ, Русия, вливаща се в Азовско море;
 Кубан – река (24 км) в Централна Русия, Костромска област, приток на Волга;
 Кубан – 10 селища в Русия (6 села, 4 посьолка);
 Кубан – село в Украйна;
 ФК Кубан Краснодар – футболен и други спортни клубове в Краснодар, Русия;
 Стадион „Кубан“;
 „Кубан“ – авиокомпания в Краснодар, Русия;
 Кубан (вещество), химическо вещество.

Вижте също 
 Кубанит – минерал, наименуван на остров Куба